El municipio de Blackbird (en inglés: Blackbird Township) es un municipio ubicado en el condado de Thurston en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 1319 habitantes y una densidad poblacional de 18,86 personas por km².

Geografía 
El municipio de Blackbird se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 69.95 km², de la cual 68,04 km² corresponden a tierra firme y (2,73 %) 1,91 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1319 personas residiendo en el municipio de Blackbird. La densidad de población era de 18,86 hab./km². De los 1319 habitantes, el municipio de Blackbird estaba compuesto por el 3,49 % blancos, el 0,08 % eran afroamericanos, el 96,06 % eran amerindios, el 0,08 % eran de otras razas y el 0,3 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,81 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Thurston (Nebraska)